Voigt henviser til:

 Christian Gottlob von Voigt, tysk digter og statsmand
 Cynthia Voigt, amerikansk forfatter
 Erika Voigt, dansk sangerinde og skuespillerinde
 Georg Voigt, tysk historiker
 Gerhard Voigt, tysk-svensk retsmediciner
 Jens Voigt, tysk cykelrytter
 Joachim Otto Voigt, dansk botaniker
 Johan Mangelsen Voigt, dansk officer
 Johann Karl Wilhelm Voigt, tysk mineralog
 Johanna Voigt, tysk poet
 Johannes Voigt, tysk historiker
 Karl Friedrich Voigt, tysk medaljør
 Moritz Voigt, tysk jurist
 Riborg Voigt, H.C. Andersens ungdomskærlighed
 Woldemar Voigt, tysk fysiker

Efternavne